Die Serie A 2012/13 war die 81. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Platz eins und zwei qualifizierten sich automatisch für die UEFA Champions League 2013/14, der dritte Platz spielte in der Qualifikation für die Champions League. Platz vier und fünf qualifizierten sich für die UEFA Europa League 2013/14.

Die Spielserie wurde mit dem Spiel zwischen dem AC Florenz und Udinese Calcio am 25. August 2012 begonnen und endete mit dem 38. Spieltag am 19. Mai 2013. Die Winterpause unterbrach den Spielbetrieb vom 23. Dezember bis 4. Januar für 13 Tage.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen an der Saison 2012/13 20 Mannschaften teil. 17 dieser spielten bereits in der letzten Saison in der Serie A, während die übrigen drei Teilnehmer per Aufstieg aus der Serie B sich die Teilnahme erspielten. Die 20 Vereine kommen aus 16 verschiedenen Städten, wobei Genua, Mailand, Rom und Turin jeweils zwei Vereine stellen.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 

Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 

Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler nach mehr geschossenen Toren, bei gleicher Anzahl von Toren alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Höchstwerte der Saison 
 Höchster Sieg (mit 6 Toren Differenz): Sampdoria Genua – Delfino Pescara 6:0 (22. Spieltag) sowie Lazio Rom – FC Bologna 6:0 (35. Spieltag)
 Torreichste Partie (mit 8 Toren): FC Turin – SSC Neapel 3:5 (30. Spieltag)
Die Gewinner sind jeweils fett markiert.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach der zugelassenen Höchstkapazität geordnet. Von den 17 Spielstätten werden drei von jeweils zwei Vereinen genutzt. Insgesamt haben die 17 Stadien eine Kapazität von 595.569 Plätzen, was einer durchschnittlichen Kapazität von etwa 35.033 Plätzen entspricht.

Zuschauer 

Die Sortierung der Zuschauertabelle erfolgt nach dem Zuschauerschnitt (pro Spiel).

Trainerwechsel

Sponsoren

Schiedsrichter 
Aufgeführt werden die 21 Hauptschiedsrichter der Serie A, welche regelmäßig Spiele der Spielzeit 2012/13 leiteten. Von den 380 Partien wurden 355 von den 21 Hauptschiedsrichtern geleitet, 24 von Ersatzschiedsrichtern und eine Partie wurde strafverifiziert. (Endstand)

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben.

Wissenswertes 
 Gegenüber der Saison 2011/12 erfolgte eine Regeländerung im Bereich der Auswechselspieler: Seit Beginn der Spielzeit dürfen in allen italienischen Fußballwettbewerben, also der Serie A, der Coppa Italia und der Supercoppa Italiana, nicht mehr nur sieben Ersatzspieler auf dem Spielberichtsbogen stehen, sondern zwölf, sodass die Kader für ein Spiel ähnlich einer WM oder EM auf insgesamt 23 Spieler aufgestockt werden. Eingeleitet wurde dieser Schritt durch die Initiative von Funktionären der Liga und den Vereinen, die dadurch viele Vorteile erkennen.
 Während der Winterpause wechselte der italienische Nationalspieler Mario Balotelli für etwa 20 Millionen Euro von Manchester City zum finanziell angeschlagenen AC Mailand. In den Medien wurde dem Vereinsbesitzer Silvio Berlusconi vorgeworfen durch den Transfer Wählerstimmen für die Parlamentswahlen Ende Februar auf Kosten des Vereins zu ergattern.
 Im Laufe der Saison kam es zu mehreren rassistischen Äußerungen von Fans gegenüber dunkelhäutigen Spielern mehrerer Vereine. Diese wurden mit Geldstrafen für das Verhalten ihrer Fans belegt. Der italienische Verband, Trainer und Funktionäre sowie FIFA-Präsident Sepp Blatter verurteilen dieses Verhalten und fordern Maßnahmen gegen den Rassismus im italienischen Fußball. Besonders häufig attackiert wurden die Spieler des AC Mailand, die zum Ende der Saison sogar Ziel eines geplanten Angriffes einer Kleingruppe waren.

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Serie A (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia 2012/13
 Ewige Tabelle der Serie A
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Serie A
 Serie B 2012/13
 Supercoppa Italiana 2013

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13